Conidiaspore is een spore die wordt geproduceerd door een Conidia. De sporen laten los als ze volwassen zijn. Ze variëren sterk in vorm, kleur en grootte. Grote worden macroconidia genoemd en kleine microconidia.

Korstmos